

Літки — село, Старошайговський район, Мордовія

Літки — село, Житомирська область, Лугинський район
 Літки — село, Київська область, Броварський район
 Літки — село, Хмельницька область, Деражнянський район
 Літки — пасажирський зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці